Winnertz ist der Familienname folgender Persönlichkeiten:
 Erik Magnus Winnertz (1900–1977), deutscher Künstler, Meisterschüler von Otto Dix
 Johannes Winnertz (1800–1890), deutscher Entomologe